Tanna bezeichnet:

 eine Kleinstadt im thüringischen Saale-Orla-Kreis, siehe Tanna
 ein Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika, siehe Tanna (Berg)
 eine Zikadengattung, siehe Tanna (Gattung)
 ein Ortsteil von Starkenberg im thüringischen Altenburger Land, siehe Tanna (Starkenberg)
 eine Insel in der Inselgruppe Vanuatu, siehe Tanna (Vanuatu)
 die aramäische Bezeichnung für einen Lehrer der Mischna, siehe Tannaim
 den Titel des Films Tanna – Eine verbotene Liebe aus dem Jahr 2015
 Konrad von Tanna († vor Juli 1416), Geistlicher, Notar und Autor